Jonas Björkman e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo ma hanno perso al terzo turno contro Leander Paes e David Rikl.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale Leander Paes e David Rikl per 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (terzo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (terzo turno)
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (secondo turno)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)
  Martin Damm /  Cyril Suk (terzo turno)

  Julian Knowle /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)
  František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)
  Jared Palmer /  Pavel Vízner (terzo turno)
  Leander Paes /  David Rikl (finale)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)
  Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (secondo turno)
  Chris Haggard /  Petr Pála (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

US Open 2004
ATP Tour 2004